

Meux, ancienne commune faisant partie de La Bruyère

Meux, commune en Charente-Maritime